Di seguito una lista di asteroidi dal numero 512001 al 513000 con data di scoperta e scopritore.

512001-512100 

|-
| 512001 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 512002 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512004 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512006 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512007 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512008 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512009 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512010 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512011 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512012 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512013 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512014 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512016 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512017 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512018 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512019 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512023 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512024 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512025 - ||  ||  || CSS
|-
| 512026 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512027 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512029 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512030 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512031 - ||  ||  || CSS
|-
| 512032 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512033 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512034 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512035 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512036 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512037 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512038 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512039 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512040 - ||  ||  || CSS
|-
| 512041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512042 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512043 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512045 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512046 - ||  ||  || CSS
|-
| 512047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512048 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512049 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512050 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512051 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512052 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512053 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512054 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512055 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512056 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512058 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512059 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512060 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512062 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512063 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512065 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512066 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 512067 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512068 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512069 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512071 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512072 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512073 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512074 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512075 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512076 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512077 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512078 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512080 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512081 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512082 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512083 - ||  ||  || WISE
|-
| 512084 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512085 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512088 - ||  ||  || WISE
|-
| 512089 - ||  ||  || WISE
|-
| 512090 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512091 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512092 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512094 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512095 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512097 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512099 - ||  ||  || CSS
|-
| 512100 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

512101-512200 

|-
| 512101 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 512102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512103 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512104 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512106 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512107 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512108 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512109 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512110 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512111 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512112 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512113 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512115 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512116 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512117 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512118 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 512119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512120 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512121 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 512122 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512123 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512126 - ||  ||  || CSS
|-
| 512127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512128 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512130 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512131 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 512132 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512133 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512135 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512136 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512137 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512138 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512139 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512140 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512142 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512143 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512145 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512146 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512147 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512148 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512149 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512150 - ||  ||  || CSS
|-
| 512151 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512153 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512158 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512159 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512160 - ||  ||  || WISE
|-
| 512161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512162 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512163 - ||  ||  || CSS
|-
| 512164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512165 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512167 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512170 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512172 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 512173 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512174 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512175 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512176 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512177 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512178 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512179 - ||  ||  || CSS
|-
| 512180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512182 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512183 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512184 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512185 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512186 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512188 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512189 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512190 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512191 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512192 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512193 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512194 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512195 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512196 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512197 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512200 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

512201-512300 

|-
| 512201 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512202 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512203 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 512204 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512205 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 512206 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512208 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512209 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512210 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512211 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512212 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512215 - ||  ||  || CSS
|-
| 512216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512217 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512218 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512220 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512221 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512223 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
| 512224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512227 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512228 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 512229 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512230 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512232 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 512233 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512234 - ||  ||  || Space Surveillance Telescope
|-
| 512235 - ||  ||  || CSS
|-
| 512236 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512238 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512239 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512240 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512241 - ||  ||  || CSS
|-
| 512242 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512244 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512245 - ||  ||  || CSS
|-
| 512246 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512247 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512248 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512249 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512250 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512251 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512252 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512253 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512254 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512255 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512256 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 512257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512258 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512259 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512260 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512261 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512262 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512263 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512264 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512265 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512266 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512267 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512271 - ||  ||  || CSS
|-
| 512272 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512273 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512274 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512275 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512277 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512278 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512279 - ||  ||  || CSS
|-
| 512280 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 512281 - ||  ||  || CINEOS
|-
| 512282 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
| 512283 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512286 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512287 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512288 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512290 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512291 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512292 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512293 - ||  ||  || CSS
|-
| 512294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512295 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512298 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512300 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

512301-512400 

|-
| 512301 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512302 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512303 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512305 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512306 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512308 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512309 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512311 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512313 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512315 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512316 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512318 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512319 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512320 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512321 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512322 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512323 - ||  ||  || CSS
|-
| 512324 - ||  ||  || CSS
|-
| 512325 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 512326 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512327 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512329 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 512330 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512331 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512332 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512333 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 512334 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512335 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512337 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512338 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512339 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512340 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512341 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512342 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512343 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512344 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512346 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512347 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512348 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512349 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512350 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512353 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512354 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512355 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 512356 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512357 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512358 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512359 - ||  ||  || CSS
|-
| 512360 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512361 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 512362 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512363 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512364 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512365 - ||  ||  || CSS
|-
| 512366 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512367 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512368 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512370 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512371 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512372 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512373 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 512374 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512375 - ||  ||  || CSS
|-
| 512376 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512378 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512379 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512380 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512381 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512382 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512384 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512385 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512387 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512388 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 512389 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512390 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512391 - ||  ||  || CSS
|-
| 512392 - ||  ||  || CSS
|-
| 512393 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512394 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512395 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512396 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 512397 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512398 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512399 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512400 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

512401-512500 

|-
| 512401 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512402 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512403 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512406 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512407 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512409 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512411 - ||  ||  || CSS
|-
| 512412 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 512413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512414 - ||  ||  || WISE
|-
| 512415 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 512416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512417 - ||  ||  || CSS
|-
| 512418 - ||  ||  || WISE
|-
| 512419 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512421 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512422 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512423 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512424 - ||  ||  || CSS
|-
| 512425 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512426 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 512427 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512428 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512429 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512430 - ||  ||  || CSS
|-
| 512431 - ||  ||  || WISE
|-
| 512432 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512433 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512434 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512435 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512436 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512437 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512440 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512441 - ||  ||  || CSS
|-
| 512442 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512444 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512445 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512446 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512447 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512449 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512450 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512451 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512452 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512453 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512457 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512458 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 512459 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512461 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512463 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512465 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512466 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512467 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512468 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512470 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512471 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512472 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512474 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512475 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512477 - ||  ||  || WISE
|-
| 512478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512479 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512480 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 512481 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512482 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512483 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512484 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 512485 - ||  ||  || CSS
|-
| 512486 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512488 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512491 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 512492 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512493 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512494 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512495 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 512496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512497 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512499 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512500 - ||  ||  || WISE
|-
|}

512501-512600 

|-
| 512501 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512502 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512504 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512505 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512506 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512507 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512508 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512509 - ||  ||  || CSS
|-
| 512510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512511 - ||  ||  || CSS
|-
| 512512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512513 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512514 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512515 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 512516 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512518 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512519 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512522 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512523 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512524 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512525 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 512526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512528 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512530 - ||  ||  || WISE
|-
| 512531 - ||  ||  || CSS
|-
| 512532 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512533 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512535 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512536 - ||  ||  || CSS
|-
| 512537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512538 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512539 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512540 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512541 - ||  ||  || CSS
|-
| 512542 - ||  ||  || WISE
|-
| 512543 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512544 - ||  ||  || CSS
|-
| 512545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512550 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512551 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512553 - ||  ||  || CSS
|-
| 512554 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512555 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512557 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512559 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512560 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512564 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512565 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512566 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512567 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512568 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512569 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512573 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512574 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512575 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512576 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 512577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512578 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512579 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512588 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512589 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512590 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512591 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 512592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512593 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512594 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 512595 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512596 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512597 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512598 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512599 - ||  ||  || OAM
|-
| 512600 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

512601-512700 

|-
| 512601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512604 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512605 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512606 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 512607 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512608 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512609 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512610 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512612 - ||  ||  || CSS
|-
| 512613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512615 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512617 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512618 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512620 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512621 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512622 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512624 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512625 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512626 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512627 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512631 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512636 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512638 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512639 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512641 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512644 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512645 - ||  ||  || CSS
|-
| 512646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512647 - ||  ||  || CSS
|-
| 512648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512650 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512651 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512652 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512654 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512655 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512656 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512660 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512665 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512666 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512669 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 512670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512671 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512672 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512675 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512678 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512679 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512685 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 512686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512687 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512688 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512689 - ||  ||  || WISE
|-
| 512690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512692 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512693 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512694 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512695 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 512696 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512697 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512699 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512700 - ||  ||  || CSS
|-
|}

512701-512800 

|-
| 512701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512702 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512704 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512710 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512713 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512714 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512715 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512716 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512719 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512721 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512722 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512724 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512730 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512732 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512734 - ||  ||  || CSS
|-
| 512735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512737 - ||  ||  || WISE
|-
| 512738 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512739 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512740 - ||  ||  || WISE
|-
| 512741 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512742 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512743 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512744 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512745 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512746 - ||  ||  || CSS
|-
| 512747 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512749 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 512750 - ||  ||  || WISE
|-
| 512751 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512754 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512755 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512756 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512758 - ||  ||  || WISE
|-
| 512759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512763 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512764 - ||  ||  || WISE
|-
| 512765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512766 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512767 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512768 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512770 - ||  ||  || CSS
|-
| 512771 - ||  ||  || CSS
|-
| 512772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512777 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512779 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 512780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512781 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512782 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512783 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512785 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512787 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512791 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512792 - ||  ||  || WISE
|-
| 512793 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512795 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512800 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

512801-512900 

|-
| 512801 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512803 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512811 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512817 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512818 - ||  ||  || CSS
|-
| 512819 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512821 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 512822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512825 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512826 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512827 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512828 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512829 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512830 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512831 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512834 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512835 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512837 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512838 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512839 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512840 - ||  ||  || WISE
|-
| 512841 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512843 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512844 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512845 - ||  ||  || WISE
|-
| 512846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512847 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512848 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512849 - ||  ||  || CSS
|-
| 512850 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512851 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512852 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512853 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512855 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512856 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512859 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512864 - ||  ||  || WISE
|-
| 512865 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512867 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512868 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512872 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512873 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512874 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512875 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512876 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512878 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512883 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512885 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512886 - ||  ||  || WISE
|-
| 512887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512889 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512890 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512891 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512892 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512894 - ||  ||  || WISE
|-
| 512895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512897 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 512898 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 512899 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512900 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

512901-513000 

|-
| 512901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512903 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512904 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512905 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512907 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512908 - ||  ||  || CSS
|-
| 512909 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512913 - ||  ||  || WISE
|-
| 512914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512916 - ||  ||  || CSS
|-
| 512917 - ||  ||  || CSS
|-
| 512918 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 512919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512921 - ||  ||  || WISE
|-
| 512922 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512923 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512924 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512925 - ||  ||  || WISE
|-
| 512926 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512928 - ||  ||  || CSS
|-
| 512929 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512930 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512933 - ||  ||  || WISE
|-
| 512934 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512935 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512936 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512937 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512939 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512941 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512943 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512945 - ||  ||  || WISE
|-
| 512946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512947 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512952 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 512953 - ||  ||  || WISE
|-
| 512954 - ||  ||  || CSS
|-
| 512955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512956 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512958 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 512959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512963 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512964 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512965 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512966 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512968 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512969 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512971 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512972 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512973 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512974 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512975 - ||  ||  || CSS
|-
| 512976 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 512977 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512978 - ||  ||  || OAM
|-
| 512979 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 512980 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512981 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512982 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 512983 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512986 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512987 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512988 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512990 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512992 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512994 - ||  ||  || CSS
|-
| 512995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 512997 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512998 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 512999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513000 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0512001